Juana de Durazzo  (1344 - 20 de julio de 1387) era la hija mayor y la superviviente más mayor de Carlos, Duque de Durazzo, y su esposa, María de Calabria. Le sucedió como duquesa a la muerte de su padre en 1348 cuando era solamente una niña de cuatro años. Juana era miembro de la Casa de Anjou-Sicilia.

Reinó como duquesa de Durazzo a partir de 1348 hasta 1368. Se casó dos veces; Primero con Luis de Navarra y luego con Roberto IV de Artois, Conde de Eu.

Vida 
El padre de Juana murió en 1348 y ella le sucedió, siendo la hija mayor sobreviviente.  Sin embargo, Juana permaneció en Nápoles en lugar de ir a Durazzo.  Fue aquí que fue prometida a su primo Carlos Martel, hijo de la reina Juana. Carlos Martel era el heredero de Hungría debido a la falta de herederos varones. El muchacho se trasladó a Hungría, sin embargo el compromiso se rompió cuando el joven murió alrededor de 1348 en Hungría. 

En 1365, a los veintiún años, Juana se casó con su primer marido, Luis de Navarra, quien se convirtió en duque de Durazzo por derecho de su esposa. Era hijo de Juana II de Navarra. En 1368 Durazzo fue capturado por la dinastía albanesa Topia bajo el liderazgo del señor de la guerra Carlos Topia. Juana y su esposo comenzaron inmediatamente a planear la reconquista no sólo de Durazzo, sino de todas las tierras del antiguo reino angevino de Albania, conquistado por la dinastía búlgara Sracimir en 1332. Lograron reunir el apoyo del hermano de Luis, Carlos II el Malo y Carlos V Rey de Francia en esta empresa. En 1372, Luis trajo a la Compañía Navarra de mercenarios, que habían luchado con él durante la guerra en Francia, para ayudarles a tomar Durazzo. Sus filas se incrementaron considerablemente en 1375 con los nuevos reclutas traídos directamente de Navarra. Muchos documentos que nos han llegado explican la naturaleza compleja de la planificación militar y la ingeniería que se emprendió para asegurar el éxito. Lo lograron, tomando la ciudad en verano de 1376. Luis murió poco después.  Luis y Juana no tuvieron hijos. Juana nunca recuperó totalmente el control de Durazzo y hacia 1385 la ciudad estaba de nuevo en las manos de Carlos Topia.
Alrededor de 1376 Juana se volvió a casar con Roberto IV de Artois, Conde de Eu. Este matrimonio tampoco tuvo hijos. Roberto no duró como Conde de Eu por mucho tiempo, ya que él y Juana no fueron informados de la muerte de su padre en 1387. Juana y Roberto se quedaron en Castel dell'Ovo en Nápoles, donde ambos fueron envenenados el 20 de julio de 1387 por orden de la hermana de Juana Margarita, la reina Regente de Nápoles.
Juana está enterrada en San Lorenzo (Nápoles).

Ancestros

Referencias 

Duques de Durazzo
Dinastía Anjou-Durazzo
Mujeres
Mujeres gobernantes del siglo XIV
Nobles francesas del siglo XIV
Nobles italianas del siglo XIV